Че́люсти

В биологии 
 Челюсть — костная структура, расположенная у ротового отверстия.

Литературные произведения 
 Челюсти — роман Питера Бенчли.

Кинематограф  
 Фильмы 
 Челюсти (1975) — триллер режиссёра Стивена Спилберга.
 Челюсти 2 (1978)
 Челюсти 3 (1983)
 Челюсти 4: Месть (1987)
 Жестокие челюсти (1995) — не является официальным сиквелом четвёртого фильма
 Челюсти 3D (Shark Night 3D; 2011)

 Персонажи 
 Челюсти — персонаж Ричарда Кила, один из антагонистов в фильмах бондианы Шпион, который меня любил и Лунный гонщик.